Roter Hof steht für:
 Roter Hof (Pulkau), Zweigeschossiger Renaissancebau, der ursprünglich als Wirtschafts- und Lesehof diente
 Roter Hof (Sohland an der Spree), Herrensitz in Sohland an der Spree, Sachsen
 Roter Hof (Strausberg), Wohnplatz in Strausberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Roter Hof (Wien), Freihof und Gebäude in Wien, Österreich

Siehe auch:
 Rother-Hof, Gebäude in Pottendorf, Niederösterreich
 Rothof